Мала Веха - гора в Криму.
 Велика Веха - гора в Криму.